Mužská čtyřhra Los Cabos Open 2019 probíhala na přelomu července a srpna 2019. Do deblové soutěže loscaboského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Marcelo Arévalo a Miguel Ángel Reyes-Varela, který dohrál v úvodním kole na raketách Hacha Verduga a Novikova.

Vítězem se stal monacký pár Romain Arneodo a Hugo Nys, který ve finále zdolal britsko-americké turnajové jedničky Dominica Inglota a Austina Krajicka. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 5–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [16–14]. V něm Monačané odvrátili dva mečboly a sami využili sedmou mečbolovou příležitost k ukončení zápasu. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérové tituly na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 

  Dominic Inglot /  Austin Krajicek (finále)
  Guido Pella /  Diego Schwartzman (čtvrtfinále)
  Santiago González /  Ajsám Kúreší (semifinále)
  Ben McLachlan /  John-Patrick Smith (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Los Cabos Open
ATP Tour 2019